Vincennes, város Franciaországban
 Vincennes, város Indiana állam Knox megyéjében